Il singolare  dell'Hall of Fame Tennis Championships 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2009.

Fabrice Santoro era in detentore del titolo, ma ha perso in semifinale contro Sam Querrey.
Rajeev Ram ha battuto in finale il connazionale Sam Querrey  63–7, 7–5, 6–3

Teste di serie

  Mardy Fish (ritiro per partecipare alla Coppa Davis)
  Fabrice Santoro (semifinali)
  Sam Querrey (finale)
  Benjamin Becker (primo turno)

 Arnaud Clément (primo turno)
 Philipp Petzschner  (secondo turno)
 Kevin Kim (quarti)
 Serhij Stachovs'kyj (secondo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni

Hall of Fame Tennis Championships 2009
ATP World Tour 2009